est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 pentatriacontane, numéro CAS 
 10-heptyl-10-octyleicosane, numéro CAS 
 2-méthyltétratriacontane, numéro CAS